McLachlin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1950), joueuse américaine de volley-ball
Beverley McLachlin (née en 1943), juriste et juge en chef canadienne
Daniel McLachlin (1810-1872), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1979), joueur américain de golf

Homonymie de patronyme